Jerusalem è l'esonimo inglese  di Gerusalemme. Può riferirsi anche a:

Geografia 
Nuova Zelanda
 Jerusalem  – villaggio in Manawatu-Whanganui, Gisborne District, conosciuto anche come Hiruharama

Regno Unito
 Jerusalem – insediamento del Lincolnshire

Stati Uniti d'America
 Jerusalem – comunità della Contea di Baltimora, Maryland
 Jerusalem – città della Contea di Yates, New York
 Jerusalem – villaggio della Contea di Monroe, Ohio
 Jerusalem – antico nome (fino al 1888) di Courtland, capoluogo della Contea di Southampton, Virginia

Letteratura 
 Jerusalem – romanzo di Andrea Frediani
 Jerusalem – romanzo di Alan Moore

Musica 
 Jérusalem – opera di Giuseppe Verdi
 Jerusalem – inno patriottico inglese scritto per William Blake e composto per Hubert Parry
 Jerusalem – gruppo musicale hard rock inglese degli anni '70
 Jerusalem – gruppo musicale christian metal svedese
 Jerusalem – album degli Sleep del 1999
 Jerusalem – album di Steve Earle del 2002
 Jerusalem – canzone di Bruce Dickinson
 Jerusalem – canzone e album omonimo di Alpha Blondy inciso insieme ai Wailers nel 1986
 Jerusalem – album del 2011 degli Astral Doors gruppo musicale heavy metal svedese

Persone
 Camillo Jerusalem – calciatore austriaco
 Else Jerusalem – scrittrice austriaca
 Siegfried Jerusalem – tenore tedesco

Altro 
 63163 Jerusalem – asteroide
 Jerusalem – dramma di Jez Butterworth
 Jerusalem – film del 1996 diretto da Bille August
 Jerusalem – virus informatico

Pagine correlate 
Gerusalemme (disambigua)
Jerusalema (disambigua)